Илья Гаврилович Бибиков (1794—1867) — генерал-адъютант, генерал от артиллерии, адъютант великого князя Михаила Павловича. В 1850—1855 гг. глава литовских губерний. Брат министра внутренних дел .

Биография 
Илья Бибиков родился в семье генерал-майора Гавриила Ильича Бибикова (1747—1803) и его второй жены Екатерины Александровны, урожд. Чебышёвой (1767—1833). Отец его был братом светлейшей княгини Екатерины Кутузовой, жены фельдмаршала.

Службу начал юнкером в лейб-гвардии артиллерийской бригаде (10 октября 1811 года). Получил звание портупей-юнкера (19 ноября 1811 года); прапорщик (19 ноября 1812 года) с переводом во 2-ю резервную артиллерийскую бригаду.

Участвовал в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах на Люцен, Бауцен, Дрезден, Лейпциг, Париж. Получил орден Святой Анны 4-й степени и орден Святого Владимира 4-й степени за отличие в сражении. По списку Степанова-Григоровича — кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени.

Масон, посвящён 1 января 1819 года в московской ложе «Александра тройственного спасения», где одним из офицеров ложи в это время был его брат Дмитрий.

С 3 июля 1819 года адъютант великого князя Михаила Павловича; 19 апреля 1820 года произведён в полковники.

Был членом Союза благоденствия, о чём лично объявил императору, но рано отошёл от него и уже не знал о тайных обществах, возникших с 1821 года; это его участие «Высочайше повелено оставить без внимания».

С 29 сентября 1828-го — генерал-майор, с 6 декабря 1837 года — генерал-лейтенант. Принимал участие в русско-турецкой войне 1828—1829 годов и в Польской кампании 1831 года. Получил назначение генерал-адъютантом 19 апреля 1849 года .

С 15 марта 1850 года по 10 декабря 1855 года — виленский военный губернатор и управляющий гражданской частью и гродненский, ковенский и минский генерал-губернатор; одновременно управляющий учебными заведениями Виленского учебного округа на правах попечителя. Председатель Виленского цензурного комитета в 1850—1854 годах. 26 ноября 1852 года произведён в генералы от артиллерии.

Уволен от службы 17 января 1856 года. 19 февраля 1860 года вновь принят на службу (со старшинством в чине генерала от артиллерии с 28 декабря 1856) и повторно назначен генерал-адъютантом. Оставался в этом звании до конца своей жизни.

 Орден Святой Анны 4-й ст. (1813)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с бантом (1814)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1828)
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1830)
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1831)
 Золотая шпага за храбрость с алмазами (1831)
 Знак отличия «За военное достоинство» 2-й ст. (1831)
 Императорская корона к Ордену Святой Анны 1-й ст. (1832)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. за 25 лет (1834)
 Знак отличия за XX лет (1836)
 Орден Святого Владимира 2-й ст. (1847)
 Орден Белого Орла (1849)
 Знак отличия за XL лет (1855)
 Орден Святого Александра Невского (1864)
 Алмазные знаки к Ордену Святого Александра Невского (1866)

Иностранные:
 Прусский орден Pour le Mérite (1813)
 Австрийский Орден Железной короны 1-й ст. (1835)
 Прусский Орден Красного орла 2-й ст. со звездой и алмазами (1841)

Семья 
Жена (с 11 января 1831 года) — Варвара Петровна Мятлева (18.10.1811—17.05.1882), фрейлина двора (26.03.1828), младшая дочь сенатора Мятлева и внучка графа И. П. Салтыкова. В 1830 году к ней сватался Д. В. Дашков, но «дал промах, родители его хотели, но невеста нет», также, по словам К. Я. Булгакова, «Мятлеву искал Захар Хитрово и очень думал о женитьбе, но она вышла за Бибикова». Венчание было в Петербурге в церкви Св. Архистратига Михаила в Михайловском дворце. Согласно дневнику , «брак этот состоялся благодаря стараниям княгини Е. П. Белосельской-Белозерской. Бибиков женился, после года ожидания и двух отказов. Жена его была скорее мила, чем красива, но говорили, что у неё живой ум». По замечанию Вяземского, между супругами «было что-то необыкновенное, но ладов было не видать». По воспоминанию А. Мещерского, генеральша Бибикова была в числе постоянных посетителей салона Карамзиных, замечательно любезная и приятная женщина, но несколько растерянная. В своем петербургском доме на Фурштатской она жила открыто и широко, у неё всегда собиралось веселое общество, а её дочери, особенно младшая Варвара, были главными приманками. За заслуги мужа была пожалована в кавалерственные дамы ордена Святой Екатерины (23.04.1854). Умерла в Петербурге от рака груди, похоронена в семейном склепе в Троице-Сергиевой пустыни под Петербургом. В браке имели детей:
 Елена (17.10.1832—1885), крещена 18 ноября 1832 года в церкви Михайловского дворца при восприемстве великого князя Михаила Павловича и бабушки П. И. Мятлевой, замужем за В. А. Свечиным (1828—1892).
 Екатерина (08.04.1835—21.08.1917), крещена 2 мая 1835 года в церкви Михайловского дворца при восприемстве великого князя Михаила Павловича и бабушки П. И. Мятлевой, с 1856 года жена Л. А. Татищева.
 Александр (1836—1848), умер от скарлатины.
 Михаил (1838—1912), выпускник Пажеского корпуса, подпоручик.
 Прасковья (1839—1903), замужем за князем А. И. Кропоткиным.
 Павел (1844—1848), умер от скарлатины.
 Софья (23.05.1846—1848), крещена 30 мая 1846 года в церкви Новомихайловского дворца, крестница великого князя Михаила Павловича и П. И. Мятлевой, как и братья умерла от скарлатины.
 Варвара (1847 — после 1907), с 1868 года замужем за двоюродным братом В. И. Мятлевым (1830—1900), сыном .
 Илья (1849—1851)
 Сергей (1851—1903)
 Мария (27.01.1853—20.04.1853), крещена 14 февраля 1853 года в Исаакиевском соборе при восприемстве Д. Г. Бибикова и бабушки П. И. Мятлевой.

Примечания

Литература 
 
 
 Серков А. И. Русское масонство. 1731—2000 гг. Энциклопедический словарь. Российская политическая энциклопедия, 2001. — 1224 с. — 3 000 экз. — ISBN 5-8243-0240-5.

Ссылки 
 

Не привлекавшиеся к следствию участники тайных декабристских обществ
Масоны России
Кавалеры ордена Святой Анны 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Виленские губернаторы
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Виленский учебный округ
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Генералы от артиллерии (Российская империя)
И
Кавалеры Польского знака отличия за военное достоинство